Сти́вен Окечу́кву Ке́ши (; 23 января 1962, Лагос, Нигерия — 8 июня 2016) — нигерийский футболист и тренер, представитель народа игбо.

Стивен Кеши — один из двух людей, наряду с египтянином Махмудом Эль-Гохари, которые выигрывали Кубок Африки в качестве как игрока, так и тренера.

Карьера футболиста

Клубная 
Футбольную карьеру начал на родине в Нигерии, играл в чемпионате Нигерии в клубах  и . Затем он отправился в Кот-д’Ивуар, где в играл за клубы «Стад Абиджан» и «Африка Спорт» со вторым клубом выиграл чемпионат страны и кубок страны, после чего переехал в Европу. Первым европейским клубом Стивена Кеши был «Локерен», выступавший во втором по силе дивизионе Бельгии. В следующем сезоне он перешёл в «Андерлехт» из высшего дивизиона, за который отыграл четыре сезона. В составе «Андерлехта» стал чемпионом Бельгии в сезоне 1990/91, дважды серебряным призёром (1988/89, 1989/90) и дважды обладателем кубка Бельгии в 1988 и 1989 годах. Участвовал в матчах «Андерлехта» в Лиге чемпионов УЕФА. В 1991—1993 годах отыграл два сезона за французский «Страсбур». Первый сезон во втором по силе дивизионе, где «Страсбур» стал победителем, а второй сезон в высшем дивизионе. Затем Кеши вернулся в Бельгию, где отыграл один сезон за «Моленбек» в высшем дивизионе. В 1995—1996 годах выступал в США за полупрофессиональные клубы из Калифорнии  и . Завершил карьеру игрока в Малайзии в клубе .

Международная 
С 1981 по 1995 год был игроком сборной Нигерии, одно время был капитаном команды. В составе сборной был пятикратным участником Кубка Африки (1982, 1984, 1988, 1992, 1994). На Кубке Африки 1994 был капитаном сборной, которая стала победителем турнира. Участник Чемпионата мира 1994 в США, первого чемпионата мира на который пробилась сборная Нигерии. Сыграл за сборную более 60 официальных матчей, и входит по этому показателю в десятку лучших игроков национальной сборной.

Карьера тренера 
Карьеру тренера начал в Футбольной федерации Нигерии, был главным тренером молодёжной сборной Нигерии на Молодёжном чемпионате Африки 2001 года, проходившего в Эфиопии. До 2004 года работал в тренерском штабе сборной Нигерии.

В апреле 2004 возглавил сборную Того. Под руководством Кеши сборная, где блистал Эммануэль Адебайор, прошла квалификацию к Кубку Африки 2006, эта квалификация также дала путёвку сборной на ЧМ 2006. На Кубке Африки сборная выступила неудачно, и перед Чемпионатом мира в Германии, Кеши сменил Отто Пфистер. Однако эта рокировка не принесла желаемых результатов, и в феврале 2007 Стивен Кеши вернулся на пост главного тренера. На следующий Кубок Африки сборная не пробилась, и Кеши покинул пост в марте 2008.

В апреле 2008 подписал двухлетний контракт со сборной Мали. Команда пробилась на Кубок Африки 2010, но из группы не вышла, после чего Кеши покинул команду.

В марте 2011 года на непродолжительный срок вернулся в сборную Того.

В конце 2011 возглавил сборную Нигерии. Под его руководством Нигерия вышла в финальный турнир Кубка Африки 2013, на котором стала победителем турнира, обыграв в плей-офф Кот-д’Ивуар и Мали, а в финале Буркина-Фасо. Эта победа стала третьей по счёту для Нигерии в финалах Кубка Африки, и второй лично для Стивена Кеши, ранее выигрывавшего турнир в 1994 году как футболист. Он также стал первым нигерийским тренером которому удалось выиграть Кубок Африки.

Достижения

Примечания

Ссылки 
 Профиль на footballdatabase.eu 
 Профиль на transfermarkt.de
 Keshi’s bumpy ride to glory

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу
Игроки ФК «Стад Абиджан»
Игроки ФК «Африка Спортс»
Игроки ФК «Локерен»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Страсбур»
Игроки ФК «Моленбек»
Игроки ФК «Сакраменто Скорпионз»
Игроки ФК «Перлис»
Футбольные тренеры Нигерии
Тренеры сборной Того по футболу
Тренеры сборной Мали по футболу
Тренеры сборной Нигерии по футболу